Бранко Мајер (Загреб, 8. март 1914 — Загреб, 2. мај 1989) био је југословенски и хрватски редитељ, сценариста и глумац.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940-е
|-
| 1948. || Нови темељи (кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1950. || Преображај једног краја (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1954. || Послије десет година (кратки филм)|| /
|-
| 1956. || Горски котар (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1958. || У нашег Мартина || /
|-
| 1958. || Таква пјесма све осваја || /
|-
| 1959. || Јурњава за мотором || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Једрењаци (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1961. || Романтично путовање (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Пола стољећа Хајдука (документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Паноптицум Цроатицум (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1963. || Врата || /
|-
| 1965. || Матос наш свагдашњи (документарни филм)|| /
|-
| 1966. || Сајмиште (документарни филм)|| /
|-
| 1968. || Херој у старом жељезу (документарни филм)|| /
|-
| 1968. || 25550 дана грађанина Згубидана (кратки филм)|| /
|-
| 1969. || За крух мир и слободу (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1969. || За крух и слободу (документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Храбри су се борили (кратки документарни филм)|| /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940-е
|-
| 1948. || Нови темељи (кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1950. || Преображај једног краја (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1956. || Горски котар (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1958. || У нашег Мартина || /
|-
| 1958. || Таква пјесма све осваја || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1968. || 25550 дана грађанина Згубидана (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Храбри су се борили (кратки документарни филм)|| /
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1952. || У олуји || /
|-
| 1953. || Сињи галеб || /
|-
| 1955. || Јубилеј господина Икла || /
|-
| 1956. || Опсада || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима || /
|-
| 1964. || Прометеј с отока Вишевице || /
|-
| 1967. || Протест || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1954. || Концерт || Друг који омладинцима додјељује простор за рад
|-
| 1955. || Јубилеј господина Икла || /
|-
| 1957. || Није било узалуд || Криминалист Делић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1964. || Прометеј с отока Вишевице || Друг који конфицира намирнице
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак || Судац
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1914.
Умрли 1989.
Хрватски редитељи
Југословенски редитељи
Хрватски сценаристи
Југословенски сценаристи
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Загрепчани